Torbern Bille ist der Name folgender Personen:

* Torbern Bille (Reichsrat) († 1465), dänischer Reichsrat
 Torbern Bille (Erzbischof) († 1552), dänischer Geistlicher, Erzbischof von Lund

Siehe auch:
 Torben Bille